Fabricia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Blainville 1828. Enligt Catalogue of Life ingår Fabricia i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Fabricia